Il singolare  del Morocco Tennis Tour Marrakech 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Jarkko Nieminen era il detentore del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rui Machado ha battuto in finale Maxime Teixeira 6–3, 6–7(7), 6–4.

Teste di serie

  Rui Machado (campione)
  Jan Hájek (semifinali)
  Albert Ramos (quarti di finale)
  Jaroslav Pospíšil (primo turno)

 Jesse Huta Galung (quarti di finale)
 Jurij Ščukin (secondo turno)
 Federico Delbonis (primo turno)
 Vincent Millot (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Morocco Tennis Tour Marrakech 2011